Людвиг Драке:
 Драке, Людвиг Иванович (1802—1883) — русский генерал от артиллерии, участник Крымской войны.
 Драке, Людвиг Людвигович (1842—1916) — русский генерал от инфантерии, начальник Павловского военного училища, командир 21-го армейского корпуса, сын Л.И. Драке.